Susperia — метал-группа из Норвегии, образованная в 1998 году.

История 
Музыкальный коллектив Susperia был образован бывшим участником Dimmu Borgir Tjodalv вместе с гитаристом Cyrus. В августе 1999 года в ходе Wacken Open Air Tjodalv встретил будущего вокалиста Susperia Athera. Сначала проект назывался Seven Sins, но после подписания контракта с лейблом Nuclear Blast выяснилось что есть германская группа с таким же названием. В итоге Seven Sins были переименованы в Susperia. В этом составе в сентябре и ноябре-декабре 1999 в Pitfire Studio было записано демо Illusions of Evil. А в июне 2000 года был подписан контракт с одним из крупнейших метал-лейблов в мире Nuclear Blast.

В течение 4 недель октября 2000 года в Abyss Studio проходила запись дебютного полноформатного альбома Predominance.

Дискография 
 2000 — Illusions Of Evil (Demo)
 2001 — Predominance (Full-length)
 2002 — Vindication (Full-length)
 2004 — Unlimited (Full-length)
 2005 — Devil May Care (EP)
 2007 — Cut from Stone (Full-length)
 2009 — Attitude (Full-length)
 2011 — We Are the Ones (Compilation)
 2018 — The Lyricist

Состав

Настоящий состав 
 Tjodalv (Kenneth Åkesson) — ударные
 Athera (Pål Mathiesen) — вокал
 Cyrus (Terje Andersen) — гитара
 Memnock (Неkon Didriksen) — бас
 Elvorn (Christian Hagen) — гитара
 Mustis (Øyvind Johan Mustaparta) — клавишные

Ссылки 
 Фан-сайт 
 

Блэк-метал-группы Норвегии
Трэш-метал-группы Норвегии
Грув-метал-группы Норвегии
Дэт-метал-группы Норвегии